Antar – suite orchestrale di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov
 Antar – casa discografica